Marcin Wasilewski (voetballer), een Pools voetballer
 Marcin Wasilewski (musicus), een Pools pianist